

Топоніми 
Сандо (Іспанія)

Інше 
Сандо — прочанська дорога в Японії.